През 5 век пр.н.е. между Атина и Спарта се провеждат две значими Битки при Танагра:

 Битка при Танагра (457 пр.н.е.) в Първата Пелопонеска война
 Битка при Танагра (426 пр.н.е.) във Втората Пелопонеска война

Вижте също 
 Танагра